Blondieren bezeichnet
 das Blondfärben der Haare, siehe Haarfärbung#Blondieren
 ein Küchenfachwort, siehe Blondieren (Kochen)